Mitte steht für:
 Mittelpunkt, in der Geometrie
 Politische Mitte, in der Politik einen Standpunkt im politischen Spektrum (siehe auch: Politisches Spektrum)

Stadtbezirke und Stadtteile:
 Aachen-Mitte, Stadtbezirk von Aachen
 Barmen-Mitte, Wohnquartier von Wuppertal
 Bezirk Mitte, zentraler Verwaltungsbezirk in Berlin
 Berlin-Mitte, Ortsteil im Berliner Bezirk Mitte
 Beuel-Mitte, Ortsteil von Bonn
 Bielefeld-Mitte, Stadtbezirk von Bielefeld
 Bochum-Mitte, Stadtbezirk von Bochum
 Mitte (Bremen), Stadtteil der Stadtgemeinde Bremen
 Mitte (Bremerhaven), Stadtteil in Bremerhaven
 Bünde-Mitte, Stadtteil von Bünde
 Mitte (Cottbus), Ortsteil von Cottbus
 Cronenberg-Mitte, Wohnquartier von Wuppertal
 Dresden-Mitte, ehemaliger Stadtbezirk von Dresden
 Duisburg-Mitte, Stadtbezirk von Duisburg
 Elberfeld-Mitte, Wohnquartier von Wuppertal
 Essen-Borbeck-Mitte, Stadtteil von Essen
 Frankfurt-Mitte-Nord und Frankfurt-Mitte-West, Ortsbezirke von Frankfurt am Main
 Garbsen-Mitte, Stadtteil von Garbsen
 Bezirk Hamburg-Mitte, Stadtbezirk von Hamburg
 Hamm-Mitte, Stadtbezirk von Hamm
 Mitte (Stadtbezirk in Hannover), Stadtbezirk in Hannover
 Mitte (Hannover), Stadtteil in Hannover im Stadtbezirk Mitte
 Ingolstadt Mitte, Stadtbezirk von Ingolstadt
 Mitte (Kassel), Stadtteil von Kassel
 Kelkheim-Mitte, Stadtteil von Kelkheim
 Koblenz-Mitte, statistischer Stadtteil von Koblenz
 Langenfeld-Mitte, Stadtteil von Langenfeld
 Langerfeld-Mitte, Wohnquartier von Wuppertal
 Lauchhammer-Mitte, Stadtteil von Lauchhammer
 Münster-Mitte, Stadtbezirk von Münster
 Remscheid-Mitte, Stadtteil von Remscheid
 Stuttgart-Mitte, Stadtbezirk von Stuttgart
 Trier-Mitte/Gartenfeld, Ortsbezirk von Trier
 Troisdorf-Mitte, Stadtteil von Troisdorf
 Vohwinkel-Mitte, Wohnquartier von Wuppertal
 Wiesbaden-Mitte, Ortsbezirk von Wiesbaden
 Witten-Mitte, Stadtteil von Witten

Zentrale Bahnhöfe:
 Bahnhof Dresden Mitte
 Bahnhof Wien Mitte

Personen:
 RJ Mitte (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Petrus Mitte von Caprariis (1416–1479), französischer Präzeptor des Antoniter-Ordens.

Die Mitte steht für:

 Die Mitte, Schweizer Partei seit 2021
 die mitte, ein Geschäftshaus am Alexanderplatz, Berlin

Siehe auch:
 Mitte-links
 Mitte-rechts
 Helle Mitte
 Neue Mitte
 der Mittlere
 Extremismus der Mitte
 Rechte Mitte HeimatHamburg
 Christliche Mitte
 E.ON Mitte 
 Gauliga Mitte 
 Heeresgruppe Mitte
 Stadtbezirk Mitte
 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte